Alienobostra är ett släkte av insekter. Alienobostra ingår i familjen Diapheromeridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Spökskräckor
Alienobostra